Abosagitta rasilis är en djurart som tillhör stammen pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 2006. Abosagitta rasilis ingår i släktet Abosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Artens utbredningsområde är nordvästra Stilla Havet.

Källor 

Pilmaskar
rasilis